Скотсон () (фамилия)

 Скотсон, Каллум (род. 1996) —  австралийский трековый и шоссейный велогонщик.
 Скотсон, Майлз (род. 1994) —   австралийский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.